Kinizsi ist 

 der Name des ungarischen Generals Pál Kinizsi (ca. 1431–1494)
 der Spitzname des nach ihm benannten ehemaligen Fußballvereins Chinezul Timișoara